

Geografia 
 Belmore – villaggio nella contea di Putnam, Ohio, Stati Uniti d'America

Persone 
 Bertha Belmore – attrice inglese
 Lionel Belmore – attore e regista inglese

Altro 
 Conte Belmore – titolo nobiliare inglese nella Parìa d'Irlanda